Anna van Saksen (Dresden, 23 december 1544 – aldaar, 18 december 1577) was de tweede echtgenote van Willem van Oranje.

Afkomst en vroeg leven 
Anna was de dochter van hertog (vanaf 1547: keurvorst) Maurits van Saksen en zijn vrouw Agnes van Hessen. Omdat haar jongere broer Albrecht (1545–1546) al jong stierf, groeide zij op als enig kind. 

Toen haar vader in 1553 overleed en haar moeder twee jaar later hertrouwde, woonde Anna bij twee zusters van haar moeder in Weimar. In 1555 overleed ook haar moeder en Anna ging wonen aan het hof van haar oom August in Dresden.

In 1556 dong Erik, zoon van de Zweedse koning Gustaaf Wasa, naar haar hand en twee jaar later Willem van Oranje. Laatstgenoemde was vooral geïnteresseerd in de rijkdommen en de steun die hij zou verwerven van Saksen, Hessen en de Palts.

Toch bestond er binnen Anna’s familie weerstand tegen het aanzoek van Willem van Oranje. Zo was er sprake van standsverschil. Anna was een geboren hertogin en Willem van Oranje was 'slechts' een graaf. Daarnaast was Anna luthers en Willem van Oranje katholiek. Ook was er bezorgdheid over de financiële situatie van de prins, die schulden had. Anna's maternale grootvader landgraaf Filips I van Hessen bleef zich tot het einde tegen het huwelijk verzetten en niemand van haar moeders kant van de familie kwam naar de bruiloft. Willem van Oranje zegde haar oom August mondeling toe dat Anna haar luthers geloof mocht behouden, maar hij weigerde dat op papier te zetten. Aan de Spaanse koning Filips II, die zijn goedkeuring gaf aan het huwelijk, liet hij daarentegen weten dat Anna zich zou bekeren tot het katholieke geloof. Uiteindelijk zou ze luthers blijven.

Huwelijk 
Na de bepaling van de bruidsschat op 100.000 daalders werd op 24 augustus 1561 in Leipzig het huwelijk gesloten en acht dagen later vertrok het paar naar de Nederlanden.

Tijdens het huwelijk werden zes kinderen geboren:
 Anna (31 oktober 1562, vrijwel direct daarna overleden, maar wel nog bij leven katholiek gedoopt)
 Anna (5 november 1563 – 13 juni 1588), trouwde met Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
 Maurits (8 december 1564 – vóór 5 maart 1565)
 Maurits (de latere stadhouder) (14 november 1567 – 23 april 1625)
 Emilia (10 april 1569 – 16 maart 1629), trouwde met Emanuel van Portugal (1568-1638)
 Christine von Dietz (Siegen, 22 augustus 1571 – aldaar, 1637/1638), niet door Willem van Oranje erkend. Mogelijk was zij de dochter van Jan Rubens, rechtsgeleerde en raadsman van Anna van Saksen die met hem een buitenechtelijke relatie had. Christine trouwde op 10 december 1597 met Johann Wilhelm von Welschenengst-Bernkott (1570–1636), burggraaf en commandant in Dillenburg. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Hans Henrich, Anna Elisabeth en Katharina.

Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was slecht, en op 14 december 1571 werd Anna gedwongen in te stemmen met een echtscheiding.
Anna werd vervolgens krankzinnig verklaard. Haar kinderen werden haar afgenomen en vanaf 22 december 1576 bracht ze de rest van haar leven door in een ruimte met twee kamers met dichtgemetselde ramen in het paleis van de Saksische keurvorst in Dresden. Ze stierf daar aan verwaarlozing en uitputting. Ze ligt in Meißen begraven.

Bibliografie 
 : Anna van Saksen. Verstoten bruid van Willem van Oranje. Uitgeverij Atlas Contact, 2018. .
 : Anna of Saxony. The Scarlet Lady of Orange. Winged Hussar Publishing, Point Pleasant, New Jersey 2016. .
 : Anna Prinzessin von Sachsen 1544 – 1577. Eine Lebenstragödie. Dresdner Buchverlag, 2013. .

Externe link 
 Huygens ING - Biografie van Anna van Saksen

Huis Wettin
Gemaal van leden huis Oranje
Saksen, A